Mostowski ist der Familienname folgender Personen:

Mostowski bezeichnet:
 den Mostowski-Kollaps (auch: Mostowski'scher Isomorphiesatz), einen Satz aus der Mengenlehre